Hojo Shigetoki (1261), rensho van 1247 - 1256
Hojo Shigetoki (1287), rensho van 1283 - 1287
Hojo Shigetoki (1333), rensho van 1330 - 1333